Newhart peut désigner :
 Bob Newhart (1929-), acteur américain
 Newhart, série télévisée américaine